

Sigle 
 Physics Processing Unit
 Progressione Personale Unitaria, nell'AGESCI
 Pay Per Use (PPU), forma di remunerazione in base al quale si paga in funzione dell'utilizzo effettivo. Ad esempio risorse software e/o hardware, copie stampate, ecc
 Portable Pilot Unit (Campo marittimo/portuale)

Codici 
 PPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Papun (Birmania)
 ppu – codice ISO 639-3 della lingua papora